Kemperle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kemperle (* 1961), österreichischer Beamter und Sektionsleiter
 Monika Kemperle (* 1958), österreichische Politikerin (SPÖ)